De Verbandsliga Hamburg 2001/02 was het 57ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

Meiendorfer SV werd kampioen en promoveerde naar de Oberliga. Altona 93 speelde nog tegen de weedet van de Verbandsliga Schleswig-Holstein, TSB Flensburg, en kon zo ook nog de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2001/02